

Фомичі — присілок, Котельницький район, Кіровська область
 Фомичі — присілок, Куженерський район, Марій Ел